

Шипіцино — село, Махньовський міський округ, Свердловська область
 Шипіцино — присілок, Промишленнівський округ, Кемеровська область
 Шипіцино — село, Тальменський район, Алтайський край